Kalao bezeichnet:

 eine Insel nahe Sulawesi, siehe Kalao (Insel)
 eine Sprache auf Sulawesi, siehe Kalao (Sprache)
 ein Fluss in Cova Lima (Osttimor), siehe Tafara
 ein Baranggay von Burauen (Philippinen), siehe Burauen (Leyte)
 ein Nashornvogel, siehe Rhinozerosvogel